Сборная Португалии по шахматам представляет Португалию на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет Португальская шахматная федерация. Наивысший рейтинг сборной — 2481 (2006).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали:
 На шахматных олимпиадах:
 Антонио Фернандиш — 16 раз.
 Луиш Галегу — 12 раз.
 Жоаким Дуран — 10 раз.

 На командных чемпионатах Европы: Антонио Фернандиш и António Fróis (оба по 4 раза)

Трансферы

Достижения

Индивидуальный зачёт 
Единственную медаль на шахматных олимпиадах в личном зачёте завоевал Антонио Фернандиш:  2-я доска (1992)

Примечания

Ссылки 

Ш
П
Шахматы в Португалии